Venus Flytrap — чотирнадцятий студійний альбом американського репера Esham, виданий детройтським лейблом AKNU Media 4 грудня 2012 р. Дистриб'ютор: Select-O-Hits. 3 грудня стало відомо, що альбом посів 18-ту сходинку рейтингу альбомів за кількістю попередніх замовлень на Amazon. iTunes-версія платівки постачається з цифровим буклетом. 

Виконавець зняв відеокліпи на «Bath Salts» та «Test400» (альбомна назва «C2H5OH»). В описі до відео «Test400» на YouTube репер зазначив, що Venus Flytrap — його останній сольний студійний альбом. Попри це 26 червня 2015 вийшла платівка Dichotomy. У день релізу Esham оприлюднив через esham.wordpress.com інформацію про те, що означає назва кожного треку.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Esham
Англомовні музичні альбоми